HMS „Actaeon” („Acteon”) – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Actaeon” – 28-działowa fregata VI rangi (ang. six-rate) typu Coventry z lat 50. XVIII wieku
 HMS „Actaeon” – 28-działowa fregata VI rangi (ang. six-rate) typu Enterprise z lat 70. XVIII wieku
 HMS „Actaeon” – 44-działowa fregata V rangi (ang. fifth-rate) z lat 70. XVIII wieku
 HMS „Acteon” – 16-działowy slup-bryg, ex-francuski „Actéon” typu Lynx z początku XIX wieku, zdobyty w 1805 roku
 HMS „Actaeon” – 26-działowa fregata VI rangi (ang. six-rate) z lat 30. XIX wieku
 HMS „Actaeon” – 50-działowy okręt liniowy IV rangi (ang. fourth-rate) HMS „Vernon”, od 1886 roku nosił nazwę „Actaeon”
 HMS „Actaeon” – fregata śrubowa z lat 50. XIX wieku HMS „Ariadne”, od 1905 roku nosiła nazwę „Actaeon”
 HMS „Actaeon” – korweta śrubowa z lat 60. XIX wieku HMS „Dido”, od 1906 roku nosiła nazwę „Actaeon”
 HMS „Actaeon” (U07) – slup typu Modified Black Swan z lat 40. XX wieku, od 1958 roku niemiecki „Hipper”

Zobacz też 
 „Actéon” – nazwa francuskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów